Хорхаузен () — название населённых пунктов.

 Хорхаузен — посёлок в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
 Хорхаузен — посёлок в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.